Condado de Luna puede referirse a:

Condado de Luna creado por Pedro IV de Aragón en 18 de agosto de 1348 a favor Lope de Luna por su victoria en la Batalla de Épila (1348).
Condado de Luna creado por Enrique IV de Castilla el 22 de febrero de 1462 a favor de Diego Fernández de Quiñones.
Condado de Luna creado por Felipe II de España el 18 de agosto de 1598 a favor de Francisco de Gurrea y Aragón.

Condado de Luna, uno de los 33 condados del estado estadounidense de Nuevo México.